Domaniów désigne notamment :

Toponymie
En 
 Domaniów, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie, siège de la gmina de Domaniów
 Domaniów, un village dans la voïvodie de Mazovie